Trois navires de l'United States Navy ont été nommés USS Lansdale :

l', un destroyer de classe Wickes lancé en 1918 et démoli en 1936 ;
l', un destroyer de classe Benson lancé en 1939 et coulé en 1944 ;
l', un destroyer de classe Gearing lancé en 1946 et jamais achevé.

Lansdale